Stykz — пакет программного обеспечения, представляющий собой развитие идеи Pivot Stickfigure Animator со множеством новых возможностей. Существуют версии для Windows и Mac OS X, в разработке находится версия для Linux.

Особенности 
Поскольку Stykz был создан на основе Pivot'а, у них много общих черт. У Stykz есть почти всё то, что и в Pivot, за исключением возможности установить фоновое изображение. Вместе с тем, Stykz обладает массой новых функций, которые приближают его к профессиональным программам. Например, присутствует возможность изменять цвет не всей фигуры, а отдельных её частей.
В Stykz исчез существовавший в Pivot конструктор фигур, но взамен этого стало возможным редактировать фигуры в основном окне. Также можно конвертировать файлы .stk из Pivot.

Версии

Stykz 1.0 (предрелизные версии) 
Эти версии были выпущены на различных стадиях, чтобы утвердить особенности и идентифицировать ошибки перед выпуском версии 1.0. Первая общественная бета-версия для Mac была выпущена 25 декабря 2008, а для Windows — 22 февраля 2009.

Stykz 1.0 
Официальный релиз Stykz 1.0 был выпущен 26 ноября 2010.

См. также 
 Pivot Stickfigure Animator
 Dimp Animator

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Компьютерная анимация
Векторные графические редакторы
Бесплатное программное обеспечение
Переносимые приложения